Чоно:

 Чоно — один из вариантов монгольского этнонима чонос.
Чоно — исчезнувший индейский народ, проживавший на побережье Чили (культура Милагро-Кеведо).
 Чоно — изолированный язык народа чоно.